Il doppio del BMW Malaysian Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Chan Yung-jan e Zheng Jie erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Galina Voskoboeva hanno battuto in finale Noppawan Lertcheewakarn e Jessica Moore, 7–5, 2–6, [10–5].

Teste di serie

 Michaëlla Krajicek /  Tatjana Maria (primo turno)
 Alberta Brianti /  Zhang Shuai (quarti di finale)

 Jarmila Groth /  Lucie Šafářová (primo turno) 
 Maria Elena Camerin /  Dar'ja Kustova (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

BMW Malaysian Open 2011